Gaja kan syfta på följande:

 Gaja (djur), ett släkte insekter
 Gaiateori

Geografi

Frankrike 

 Gaja-la-Selve, departementet Aude i regionen Occitanien, 
 Gaja-et-Villedieu, departementet Aude i regionen Occitanien,